Институт международных отношений:

 Институт международных отношений (Германия) (также Институт внешних культурных связей), г. Берлин
 Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев
 Институт международных отношений МИД Туркменистана, г. Ашхабад
 Институт международных отношений КФУ, г. Казань
 Женевский институт международных отношений, г. Женева
 Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОиР), г. Новосибирск
 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), г. Москва